

Anno 
 940 o 940 a.C.

Codici 
 940 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Waterlooville, nell'Hampshire, contea inglese

Matematica 
 940 – numero